Levka kan syfta på:

Bulgarien 

 Levka (distrikt i Bulgarien), Chaskovo, Obsjtina Svilengrad,

Grekland 

 Lévka (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Lévka (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías,